De TT van Assen 1993 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden van 24 tot 26 juni 1993 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspan 500 ccEnkel de top 15 van elke race is bekend

Externe links
Uitslagen op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace

1993
Wereldkampioenschap wegrace 1993